Гео́ргий Три́фонов:
  (1947—2011) — болгарский художник.
 Трифонов, Георгий Акатьевич (род. 1955) — российский генеральный директор Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
 Трифонов, Георгий Александрович (1916—2002) — советский поэт, прозаик и драматург.
 Трифонов, Георгий Евгеньевич (псевдоним Михаил Дёмин, 1926—1984) — русский писатель, поэт. Примечания